Pentanon se može odnositi na sledeće ketone sa pet ugljenika:

 2-Pentanon (Metil propil keton, MPK)
 3-Metil-2-butanon (Metil izopropil keton, MIPK)
 3-Pentanon (Dietil keton, DEK)

Vidi još
 Ciklopentanon

Диалкилкетони